Juan Izquierdo (franciscà) (Palos de la Frontera, 1547? – Mérida, Mèxic, 1602), frare franciscà i bisbe de Yucatán.
 Juan Izquierdo (dominic) (Torralba de Ribota, ? - 1585), religiós dominic i bisbe de Tortosa.
 Juan Izquierdo Alcaide (Llíria, 1867 - 1923), advocat i polític valencià.